Daddy steht für:
 Diminutivform von englisch Dad, Papa
 Flat Daddy, lebensgroße, auf Pappe gezogene Fotografie eines US-Soldaten
 Sugar-Daddy, Euphemismus für einen deutlich älteren (Geschlechts-)Partner
 Daddy (Lied), Song von Beyoncé Knowles aus dem Jahr 2003

Daddy ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Big Daddy Kane (* 1968), US-amerikanischer Rapper
 Buff Daddy (* 1970), US-amerikanischer Wrestler
 Daddy Freddy (* 1965), jamaikanischer Musiker
 Daddy Yankee (* 1977), puerto-ricanischer Musiker
 Puff Daddy (* 1969), US-amerikanischer Rapper, Musikproduzent und Modedesigner, siehe Sean Combs
 Trick Daddy (* 1973), US-amerikanischer Rapper

Daddy ist Namensbestandteil folgender Firma:
 GoDaddy, Domainregistrar und Webhoster.

Daddy ist der Titel folgender Filme:
 Daddy (1973), Film von Niki de Saint Phalle
 Daddy (1987), US-amerikanischer Fernsehfilm
 Daddy (1989), indischer Fernsehfilm (Hindi)
 Daddy (1992), indischer Spielfilm (Malayalam)
 Daddy (2015), US-amerikanischer Film

Siehe auch